Двингело — община в Нидерландах (провинция Дренте, муниципалитет Вестервелд). А также:
 Радиообсерватория Двингело
 Галактики, названные в честь:
 Двингело-1
 Двингело-2